Айсулу Ербулатовна Джумабаева (род. 10 мая 1991 года, Кустанайская область, Казахская ССР) — казахстанская спортсменка-паралимпийка по стрельбе. Участник летних Паралимпийских играх 2020 в Токио.

Биография 
Начала заниматься пара пулевой стрельбой в 2015 году. Первым тренером был Василий Кнышев, с 2020 года начала тренироваться у главного тренера национальной сборной по пара пулевой стрельбе Абылая Шунаева.

С 2017 года — в национальной сборной Казахстана по пара пулевой стрельбе. В 2017 году на кубке мира в Щецине в дисциплине Р1 заняла 36 место. В 2019 году заняла 29-е место на чемпионате мира по пара пулевой стрельбе в Чхонджу, 12 место на летних Параазиатских играх в Джакарте.

В марте 2021 года на квалификационном зтапе кубка мира по пара пулевой стрельбе а городе Аль-Айн (ОАЭ) заняла 6 место в дисциплине Р2 — впервые спортсмен из Казахстана прошел в финал международных соревнований по пара пулевой стрельбе.

Приняла участие на летних Паралимпийских играх 2020 в Токио. 31 августа 2021 года в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров набрала 544 очка, заняла 13-е место и не прошла в финал Паралимпиады-2020

Примечания 

Стрелки на летних Паралимпийских играх 2020 года
Стрелки Казахстана